Cholchol kan syfta på:

Antarktis 

 Cholchol (udde),

Chile 

 Cholchol (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 

Robotskapade Antarktisförgreningar